Арнаутівка — колишня назва селища міського типу Олександрівка в Одеській області України.
 Арнаутівка — колишня назва села Дорошівка в Миколаївській області України.